«Любовь» () — американский комедийный телесериал, созданный Джаддом Апатоу, Полом Растом и Лесли Арфин. Первый сезон, состоящий из 10 эпизодов, стал доступен 19 февраля 2016 года пользователям интернет видеоплощадки Netflix. Второй сезон из 12 эпизодов был выложен Netflix 10 марта 2017 года, а ещё до его выхода сериал был продлён на третий и финальный сезон, премьера которого состоялась 9 марта 2018 года.

Сюжет 
Хороший парень со Среднего Запада Гас переехал в Лос-Анджелес, поскольку мечтает стать сценаристом. Однако пока он вынужден работать на студии школьным учителем ребёнка-актёра. Гаса из-за его занудности бросила девушка, и ему приходится переехать в непритязательную квартиру. Микки работает продюсером на радиостанции и ведёт беспорядочный образ жизни. После расставания с парнем для экономии она заводит соседку по дому, Берти. Столкновение распсиховавшейся в магазине Микки и зашедшего туда Гаса привело их к дружбе, ведущей, возможно, к чему-то большему.

В ролях

В главных ролях 
 Гиллиан Джейкобс — Микки Доббс
 Пол Раст — Гас Крёкшанк
 Клаудия О’Доэрти — Берти

Эпизодические роли 
 Бретт Гельман в роли Доктора Грега Колтера
 Джон Росс Бовье в роли Роба
 Дэйв Аллен в роли Аллана
 Стив Бэнос в роли Фрэнка
 Трейси Томс в роли Сьюзан Шерил
 Сет Морис в роли Эвана
 Крис Витаске в роли Криса
 Шанталь Кларет в роли Шона
 Брига Хилан в роли Хейди Макалифф
 Энди Дик в роли Энди
 Дэвид Кинг в роли Вайата
 Милана Вэйнтруб в роли Натали
 Айрис Апатоу в роли Арии
 Шарлин И в роли Кори
 Кайл Кинэйн в роли Эрика
 Керри Кенни в роли Сида
 Джордан Рок в роли Кевина

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2016 году
Комедийно-драматические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Оригинальные программы Netflix
Телесериалы США, завершённые в 2018 году